Защита — гарантия безопасности от чего-либо кому-либо или ряд действий и мероприятий по осуществлению этой гарантии:
 «Защита» — всероссийский центр медицины катастроф в подчинении Минздрава РФ.
 «Защита» — немой короткометражный фильм Жоржа Мельеса 1896 года.
 «Защита» — американский кинофильм, мелодрама, романтическая комедия режиссёра Альберта Брукса.
 Защита в шахматной композиции — отражение наступательных действий противника.
 Защита — действие в шахматах.
 «Защита Лужина» — один из наиболее известных романов Владимира Набокова. 
 «Защита государства» () — британский триллер. 
 «Прочная защита» — фильм 2006 года, главную роль в котором исполнил Жан-Клод Ван Дамм.
 Защита труда — межрегиональное объединение рабочих профсоюзов
 Защита прав человека — политический памфлет, написанный в 1790 году британской феминисткой Мэри Уолстонкрафт.
 Защита паха — спортивный защитный инвентарь.
 распространённое название адвоката.

Топоним 
 Защита — деревня в Шкловском районе Могилёвской области Белоруссии.
 Защита — посёлок в Шипуновском районе Алтайского края России.
 Защита — село в Новомиргородском районе Кировоградской области Украины.
 Защита — железнодорожная станция Казахстанских железных дорог, в черте города Усть-Каменогорска.

См. также 
 Береговая защита
 Защита активов
 Защита детей
 Защита животных
 Защита от любопытства толпы
 Защита прав потребителей
 Защита растений
 Защита свидетелей
 Противопожарная защита
 Социальная защита
 Страховая защита
 В военном деле
 Радиационная защита — комплекс мероприятий, направленный на защиту живых организмов от ионизирующего излучения
 Защита танка — одно из основных боевых свойств танка, наряду с огневой мощью и подвижностью.
 Динамическая защита — разновидность защиты боевых бронированных машин.
 Радиоэлектронная защита
 Противоторпедная защита
 Активная защита
В технике
 Защита от дурака
 Антикоррозионная защита — нанесение на поверхность защищаемых конструкций слоев защитных покрытий.
 Защита электрической сети
 Тепловая защита
 Абляционная защита — технология защиты космических кораблей
 Электростатическая защита
 Устройство защитного отключения
 Cтепень защиты оболочки электрооборудования
В компьютерном деле
 Проактивная защита
 Защита доступа к сети
 Защита в сетях Wi-Fi
 Защита от несанкционированного копирования
 Защита памяти
 Защита персональных данных
 Защита программного обеспечения
 Защита ресурсов Windows
 Защита файлов Windows
 Резидентная защита

 Защитник